Oboseală cronică se poate referi la:

Sindromul de oboseală cronică, o afecțiune cronică a cărei origine și mecanisme sunt puțin înțelese
Neurastenie, o afecțiune psihiatrică din categoria nevrozelor